Zeeland steht für:

 Provinz Zeeland, eine Provinz im Südwesten der Niederlande
 Zeeland (Gelderland), Bauerschaft in der niederländischen Gemeinde Berg en Dal, Provinz Gelderland 
 Zeeland (Noord-Brabant), Dorf in der niederländischen Gemeinde Maashorst, Provinz Nordbrabant
 Zeeland (Michigan), Ortschaft im Ottawa County im US-Bundesstaat Michigan
 Zeeland (North Dakota), Ortschaft im McIntosh County im US-Bundesstaat North Dakota

Personen:
 Hans van Zeeland (* 1954), niederländischer Wasserballspieler
 Paul van Zeeland (1893–1973), belgischer Politiker

Schiffe:
 Zeeland (Schiff, 1865), ein Schiff der Red Star Line
 Zeeland (Schiff, 1901), ein Passagierschiff der Red Star Line

Siehe auch:
 Seeland